

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 16, w tym 14 podstawowych
 Zamość – miasto na prawach powiatu w woj. lubelskim
 Zamość – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wilanów
 Zamość – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Zamość – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo
 Zamość – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Zamość – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin
 Zamość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo
 Zamość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Leoncin
 Zamość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Zamość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo
 Zamość – część wsi Klembów  w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Zamość – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Zamość – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Zamość – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Zamość – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Zamość – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry

Inne 
 gmina Zamość
 Zamość – dawna gromada
 osiedle Zamość w Pile
 osiedle Zamość we Wronkach
 Zamość – stacja kolejowa
 dekanat Zamość – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, diecezja zamojsko-lubaczowska
 dekanat Zamość – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, diecezja lubelsko-chełmska

Zobacz też 

 Nowy Zamość
 Podstary Zamość
 Stary Zamość
 Twierdza Zamość
 województwo zamojskie
 Zamość Nowy
 Zamość Stary
 Zamoście